Кубок России — ежегодное соревнование среди российских мужских команд по баскетболу, проводимое Российской федерацией баскетбола. Первый турнир прошёл в 2000 году.

В Кубке России участвуют команды выступающие в чемпионате Единой лиги ВТБ и Суперлиге, а также все желающие команды. При этом клуб в Кубке может представлять основная и/или фарм-команда и/или молодёжная команда.

По регламенту турнира помимо баскетболистов с российским гражданством в матчах Кубка России могут принимать участие также не более двух легионеров.

Достижения клубов

Победители и призёры

Самый ценный игрок финала

Символические пятёрки

См. также 
 Кубок СССР по баскетболу
 Кубок России по баскетболу среди женщин

Ссылки 
 Источник «СЭ»
 Официальный сайт РФБ
 Турнир на портале Statbasket.ru

Кубок России по баскетболу